Muharraqguvernementet (engelska: Muharraq, arabiska: اَلْمُحَرَّق, محافظة المحرق, persiska: استان محرق) är ett guvernement i Bahrain. Det ligger i den norra delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Manama. Antalet invånare är . Muharraqguvernementet ligger på ön Jazīrat al Muḩarraq.

Följande samhällen finns i Muharraqguvernementet:

 Al Muharraq
 Al Ḩadd

Kommentarer

Källor 

Indelningar i Bahrain